Santa Eugenia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Eugènia (kommunhuvudort), Balearerna, Illes Balears, 
 Santa Eugènia (kommun), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar